Hammondville – sobborgo di Sydney (Australia)
Hammondville – città della Contea di DeKalb, Alabama (Stati Uniti d'America)